Kapronca: város Horvátországban
 Magyarkapronca: falu Szlovákiában